A 81 128-as számú mellékút egy körülbelül 10 kilométer hosszú mellékút Komárom-Esztergom megye déli részén, a Vértes hegységben. Fő iránya mindvégig dél-délkeleti.

Nyomvonala 

Környe központja közelében ágazik ki a 8119-es útból. Első szakaszán elhalad egy több kilométeres hosszban elnyúló tórendszer mellett, majd mielőtt még kilépne a település közigazgatási területéről, kiágazik belőle egy út Környebánya, és onnan tovább Tatabánya Bánhida, illetve Felsőgalla városrészei felé. (Korábban ez az út 1,9 kilométeren át a 81 129-es útszámozást viselte, folytatása pedig önkormányzati út volt, 2020 őszi állapot szerint viszont úgy tűnik, hogy a teljes szakaszt 8156-os számozással négy számjegyű úttá minősíthették át [bár az oldal térképéről a 81 129-es számozás is leolvasható, sőt a távolsági adatok aktuálisan csak ezen útra vonatkozóan érhetők el].)

Ettől kezdve Vértessomló területén halad, nyugatról elkerülve a település központját, elhalad néhány másik, kisebb tó közelében, majd Várgesztes területére ér. Elhalad a Várgesztesi Villapark létesítményei mellett, majd beér a faluba és annak központjában, zsákutcaszerűen ér véget. Az útból jobbra, délnyugati irányban kiágazó utolsó utcán – a Vár utcán – lehet feljutni a gesztesi vár romjaihoz.

Története 

Egy 2,200 kilométeres szakaszát (az 1+000 és a 3+200 kilométerszelvények között) 2019 második felében újítják fel, a Magyar Falu Program útjavítási pályázatának I. ütemében, a Komárom-Esztergom megyei Környe és Vértessomló települések területén.

Jegyzetek

Források 

 kira.gov.hu; a legutolsó lekérdezés időpontja: 2020. november 24.
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

81128
Vértes